Komberg ist der Name folgender Orte:
 ein Hügel in der Schweiz, siehe Chomberg
 Komberg (Gemeinde Hengsberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hengsberg, Bezirk Leibnitz, Steiermark